

Codici 
 CXT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Charters Towers (Australia)

Informatica 
 CXT – modello di processore AMD K6-2 (Chomper Extended)

Musica 
 CxT – band rapcore statunitense Crazy Town